Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) провела выбор конкурсанта от Албании на конкурсе песни «Евровидение-2012» в рамках юбилейного 50-го фестиваля «Festivali i Këngës». Победителем стала Рона Нишлиу с песней Suus.

Национальный отбор

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал

На конкурсе Евровидение 
Албания выступила в первом полуфинале конкурса, который состоялся 22 мая 2012 года. Певица прошла в финал и участвовала под 3 номером, где заняла 5 место с результатом в 146 очков. Это самый высокий результат Албании за всю историю её участия в конкурсе.

Страны на «Евровидении-2012»